Tembo signifie :
 Tembo, bière brune congolaise (Congo-Kinshasa) ; « tembo » signifie éléphant. Noukie's a aussi repris ce nom pour une de leur peluche.
 Tembo, peuple du Sud-Kivu et Nord-Kivu au Congo-Kinshasa (voir aussi Butembo, ville du Kivu);
 Tembo, aussi appelé kitembo, langue du groupe shi-havu, du Sud-Kivu et Nord-Kivu au Congo-Kinshasa ;
 Tembo, aussi appelé litembo, langue du groupe ngombe, de l’Équateur au Congo-Kinshasa ;
 Tembo ou tambo, aussi appelé nyamwanga, langue du groupe nyika-safwa, de Tanzanie et Zambie.
 Tembo the badass elephant, jeu vidéo édité par Sega.

Patronyme

 Fwayo Tembo (* 1989), footballeur zambien.
 Margret Tembo (* 1999), boxeuse zambienne.
 Sampa Tembo (* 1993), plus connue sous son nom de scène Sampa the Great, rappeuse et compositrice originaire de Zambie.

Toponyme 
 Tembo (Kwango), localité de la province du Kwango en république démocratique du Congo